

Pessoas
Susy (cantora) — cantora portuguesa
Suzy Paula — cantora portuguesa

Outros
Supersimetria — conceiro de física das partículas cuja sigla comum é SUSY
Susi — boneca brasileira da fábrica Estrela

Ver também

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de siglas